Ксюша Арсеньева (Оксана Николаевна Колягина; 14 июля 1969, Иркутск — 22 декабря 2021, Санкт-Петербург) — российская актриса и певица. Известная исполнительница произведений в жанрах французский шансон и городской романс.

Детство и юность 
Ксюша Арсеньева родилась в 1969 году, в Иркутске, в семье инженера-энергетика Николая Ивановича Колягина и микробиолога Галины Федоровны Колягиной (Борисовой). Ранние годы своей жизни Ксюша проводит в Иркутске, где параллельно с общеобразовательной посещает музыкальную школу при Иркутском Доме Офицеров по классу фортепиано и поет в детском хоре. Родители Ксюши часто путешествуют по работе, и Ксюша много времени проводит с бабушкой Ниной Николаевной Королёвой, уважаемым в Иркутске врачом. Впоследствии Нина Николаевна становится прототипом «Анны Ивановны Крокодиловой», персонажа «Волшебной пуговицы», старомодной новогодней сказки. Будучи востребованным в СССР специалистом, отец Ксюши в 1980 году был переведен в Московскую область, и семья переехала в город Сергиев Посад (в то время — Загорск). В 1986 году Ксюша поступает в театральную студию при клубе Загорской трикотажной фабрики, и уже в 1987 играет ведущие роли в студийных постановках.

Творческая жизнь 

В 1990 году, после нескольких неудачных попыток поступления в Москве, Ксюша приезжает в Ленинград и легко поступает в ЛГИТМиК на курс Ефима Михайловича Падве. На вступительном туре она читает (играет) монолог «С Пушкина все и началось» из повести Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки». Все, кто был на этом туре, и спустя тридцать лет помнят это выступление.
В 1991 году, в связи с внезапной кончиной Е. М. Падве, руководство курсом берет на себя Владимир Васильевич Норенко. Во время учебы Ксюша знакомится с будущими режиссерами, которые во многом определят ее дальнейшие творческие принципы и театральное мировоззрение — Алексеем Янковским и Македонием Киселевым. В Институте Ксюша много играет в учебных работах своих сокурсников. Среди ее учебных ролей есть и «комические старухи», например, Филицата, старая нянька Поликсены («Правда хорошо, а счастье лучше» А. Островского), и роли «инженю», например, Хрыстина («Гори, гори моя звезда» С. Фрида и Ю. Дунского).
По окончании института Ксюша решает, что не будет работать в репертуарном театре, так как её категорически не привлекают основные принципы работы актеров в стационарных театрах.

Избранные театральные работы 
 Женщина — «Женщины в пейзаже сцены», А. Шипенко. Режиссёр А. Янковский (дипломная работа), 1995
 Баба — «Чудная баба», Н. Садур. Режиссер: Н. Бондарь (Германия), 1996
 Женщина — «Четвертый стул», Т. Гуэрра. Режиссер А. Нусс (Германия), 1997
 Сильвия Пойнт — «Машинистки», М. Шизгал. Режиссёр М. Киселев. Театр «Комедианты», 2000
 Доктор, соседка, принцесса и другие — «Авиация превращений», Д. Хармс. Режиссёр М. Киселев. Театр «Особняк», 2001
 Лиз Хохлакова — «Любови Скотопригоньевска», Ф. М. Достоевский. Режиссёр М. Киселев. Театры ЦСИ «Эрарта» и «Театральный центр на Коломенской», 2011
 Анна Павловна, Бабушка, Душа, Доктор, Девочка Наташа, Кухарка — «Авиация превращений-3, или ГаРаРаР!», Д. Хармс. Режиссёр М. Киселев. Театр «Театральный центр на Коломенской», 2013
 Бабака Косточкина — «Про Бабаку Косточкину», Анна Никольская. Режиссёр М. Киселев, 2019
 Мачеха — «Королевский бал Золушки». Режиссер М. Славский, 2021

Ксюша Арсеньева и Ко 
Играя роль в дипломном спектакле А. Янковского «Женщины в пейзаже сцены», Ксюша, выполняя требование режиссера, исполняет песню из репертуара Эдит Пиаф. В 1996 году она решает попробовать себя в качестве поющей драматической актрисы. И с этого момента усиленно изучает фонетику французского языка и занимается вокалом с разными педагогами. В 1997 году она берет псевдоним «Арсеньева» (полностью «Ксюша Арсеньева») и начинает выступать. Сперва в составе труппы небольшого стихийного буффонадного театрика, как певичка-клоун, а затем — сольно. В том же году Ксюша встречается со своими первыми музыкантами — аккордеонистом Иваном Медведевым и гитаристом Вадимом Лебедевым, и дает свой первый сольный концерт на сцене санкт-петербургского «Чаплин-клуба». В 1999 году окончательно формируется коллектив «Ксюша Арсеньева и Ко». И несмотря на то, что Ксюша сотрудничает с очень разными музыкантами и экспериментирует с составами, в афишах и анонсах всегда значится именно такое название. Коллектив исполняет городские романсы, музыку 30-40х, французский шансон и русское ретро. Также в репертуаре много знакомых и любимых мелодий из популярных кинофильмов и красивых песен о любви. Последняя программа коллектива называется «Эта осень» — любимые мелодии из кинофильмов и с грампластинок XX века.

За время своего существования коллектив побывал с концертами в Москве, Петрозаводске, Арзамасе, Минске, Вологде, Казани, Усть-Нарве, Нарве, Сергиевом-Посаде, Костроме, Таллинне, Берлине, Лейпциге, Дрездене и других городах.

Группой записано несколько песен к саундреку фильма «Столыпин… Невыученные уроки».

Неоднократно игрались «живые» концерты в прямом эфире на телеканалах «Санкт-Петербург», «78», «Сто», «ВОТ» и «Теледом». Песни в исполнении Ксюши Арсеньевой звучали в эфире радиостанций «Радио России», «Радио Петербург», «Шансон», «Радио Мария» и др.

Коллектив «Ксюша Арсеньева и Ко» является лауреатом и победителем всероссийских и международных фестивалей и конкурсов:
 Международный конкурс актерской песни «Голубка»
 Международный музыкальный кроссовер-фестиваль «FUSION» (Германия)
 Международный музыкальный фестиваль «Балтийский берег» (Россия, Польша, Страны Балтии, Финляндия)
 Международный Культурный фестиваль «Славянский свет» (Эстония)

В 2015 году коллектив представлял Санкт-Петербург на Дне города Нарва (Эстония), а в 2016 — на Неделе Русской Культуры в Финляндии и на Днях Санкт-Петербурга в Ида-Вирумаа (Эстония). Имеет грамоты и благодарственные письма от Правительства Санкт-Петербурга за участие в различных городских мероприятиях и благотворительных концертах. Постоянно участвовал в ежегодном проекте Министерства культуры «Новогодняя столица России». Ксюша Арсеньева была также резидентом «Зощенковских чтений», которые ежегодно проводила Библиотека им. М.М Зощенко. В 2018 году, выступая в дуэте с петербургской пианисткой Натальей Осиповой, Ксюша Арсеньева становится победителем I Всероссийского Конкурса «Звезда, рожденная в Петербурге» в номинации «Эстрадно-академический вокал».

Ксюша Арсеньева с разными составами своего коллектива неоднократно устраивала благотворительные концерты, а также участвовала в чужих благотворительных проектах.

Отдавая предпочтение живым выступлениям и непосредственному общению с публикой, Ксюша принципиально не сотрудничает со звукозаписывающими лейблами. Но коллективом выпущено три CD альбома:
 «Питерские си́роты» (LIVE, совместно с Юлей Беломлинской), 2004, Санкт-Петербург.
 «Джонни и Др.», 2005, Санкт-Петербург
 «Милка-копилка», 2008, Санкт-Петербург

В дальнейшем Ксюша просто записывала отдельные песни и выкладывала их в социальных сетях. В последние годы она пробовала себя в продюсировании собственных версий музыкальных произведений. В сотрудничестве с профессиональными музыкантами Ксюша старалась найти совершенно новое звучание старых, часто забытых песен. Последними ее работами стали непривычные и предельно личные версии песен «Маленькой ёлочке холодно зимой» М. Красева, «Джеймс Кеннеди» Н. Минха, «Назначь мне свиданье» А. Петрова и «Жизнь как дым» В. Лебедева.

Кино 

Параллельно со сценической деятельностью Ксюша снимается в небольших ролях. Несмотря на короткое экранное время, все её персонажи были яркими и запоминающимися. И один из таких персонажей — «Лена, продавщица мяса» — будучи написанным коротко и однократно, благодаря её нетривиальной игре, получил незапланированное развитие, место в сценарии, и продолжение в следующий сезон сериала «Шеф».
Всегда отдавая предпочтение тому, что в первую очередь интересно ей самой, Ксюша часто принимала приглашения в некоммерческие, но интересные с её точки зрения, проекты. А также с удовольствием снималась в дипломных работах.

Избранная фильмография 
 2005—2006 «Песенки моего двора» (Телевизионный сериал-спектакль), — Ксюша, уличная певичка. Режиссер Клара Фатова
 2006 «Столыпин… Невыученные уроки» — Шансонетка. Режиссер Ю. Кузин
 2012 «Улицы разбитых фонарей-12» — Мать Макса. Режиссер И. Драка
 2012 «Литейный» (7 сезон) — Тётя Валя, соседка. Режиссер И. Драка
 2012 «Идеальный брак» — Тренер по пеленанию. Режиссер Е. Анашкин
 2013 «Улицы разбитых фонарей-13» — Алла Евгеньевна Спиркина, горничная Балтиморовых. Режиссер А. Аверков
 2013 «Ментовские войны-7» — Жена Сологуба. Режиссер Д. Скворцов
 2013 «Хористка» — Жена Колпакова. Режиссер А. Тихонов (дипломная работа)
 2014—2015 «Шеф. Новая жизнь» — Лена. Режиссер О. Ларин
 2015 «Замок» — Миццы. Режиссер К. Селиверстов
 2016 «Осторожно! Вход разрешен» — Тоня, соседка бабушки. Режиссер А. Богданов
 2017 «Шеф. Игра на повышение» — Лена. Режиссер О. Ларин
 2017 «Мост» — Мария Сергеевна, воспитательница. Режиссер К. Статский
 2017 «Осколки» — Директор школы. Режиссер В. Нахабцев Мл.
 2018 «Невский. Чужой среди чужих» — Факторина, менеджер медицинского центра. Режиссер М. Вассербаум
 2019 «Конец невинности» — Щуся. Режиссер С. Иванов
 2020 «Условный мент-2» — Тётя Света. Режиссер А. Коршунов
 2020 «Свои-3» — Шаповалова. Режиссер П. Смирнов
 2020 «Великолепная пятерка-3» — Световид. Режиссер С. Полуянов
 2021 «Тайны следствия-21» — Кладовщица. Режиссер В. Шевельков
 2021 «Филин-2. Смерть в больнице» — Валентина Петровна Чиркова. Режиссер Д. Аверин

Смерть 
В сентябре 2021 года у Ксюши был диагностирован рак легкого. Диагноз был поставлен уже на четвертой стадии заболевания. В октябре были начаты химио- и иммунотерапия. В октябре и ноябре 2021 года, проходя параллельно лечение и испытывая критическое ухудшение состояния здоровья, Ксюша снялась в двух картинах, сыграла четыре физически непростых спектакля и дала несколько концертов. 17 декабря она репетировала новогоднюю программу, 18 декабря — выступала с несколькими песнями. 22 декабря, в 15:15, Ксюша Арсеньева перестала дышать.
Отпевание прошло 26 декабря в Санкт-Петербурге, в Спасо-Преображенском соборе.

Примечания 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Артисты, известные под псевдонимами
Умершие от рака лёгкого